«Властелин колец» () — полнометражный анимационный фильм Ральфа Бакши в жанре фэнтези. Экранизация романа «Братство Кольца» и начала романа «Две крепости» Дж. Р. Р. Толкина. Вышел в 1978 году.

Фильм Бакши стал первой экранизацией «Властелина колец», но не первой экранизацией Толкина — до него был снят мультфильм «Хоббит». Изначально мультфильм задумывался как дилогия, но так и не был закончен из-за финансовых проблем. В результате оказалась оборвана основная сюжетная линия. Тем не менее, значимость этого мультфильма для фэндома несомненна. Многие сцены из него прямо заимствованы в экранизации Джексона: сцена со Смеаголом и Деаголом, назгулами в таверне и т. п. Один из поздних мультфильмов, выполненный методом фотоперекладки.

Сюжет 
У хоббита из Шира, Бильбо Бэггинса, хранилось волшебное кольцо. Оказалось, что оно — то самое Кольцо Всевластья, что некогда выковал Тёмный Властелин Саурон, чтобы подчинить себе все эльфийские кольца. Кольцо, которое было потеряно Сауроном во время войны против эльфов и людей, привело к гибели короля Гондора Исилдура, некоторое время было на дне реки Андуин и некоторое время принадлежало бывшему хоббиту Смеаголу, необходимо уничтожить, поэтому племянник Бильбо, Фродо, отправляется в эльфийский город Ривенделл с тремя спутниками — Сэмом, Пиппином и Мерри.

В Ривенделле совет народов Средиземья под председательством Элронда принимает решение об уничтожении Кольца в жерле вулкана Ородруин. Избираются девять представителей всех народов (один Истари, один эльф, один гном, два человека и четыре хоббита) которым предстоит отправится в опасный поход. В пути истари Гэндальф и один человек, Боромир, погибают (Гэндальф сгинул в Мории во время боя против балрога, а Боромир погиб в схватке с орками из Изенгарда), а остальные разделяются: двоих хоббитов урук-хаи берут в плен, двое (Фродо и его друг Сэм) — продолжают путь к Ородруину в компании Голлума, а оставшиеся сначала пытаются освободить пленников, а потом вместе с воскресшим Митрандиром присоединяются к битве за Рохан.

Роли озвучивали 
 Кристофер Гуард — Фродо Бэггинс, хоббит
 Майкл Шулз — Сэмуайз Гэмджи, хоббит, слуга Фродо
 Уильям Сквайр — Гэндальф, волшебник
 Джон Хёрт — Арагорн, следопыт и воин
 Симон Чандлер — Мериадок Брендибак, хоббит
 Доминик Гуард — Перегрин Тук, хоббит
 Норман Берд — Бильбо Бэггинс, старый хоббит
 Майкл Грехем Кокс — Боромир, сын наместника Гондора
 Энтони Дэниелс — Леголас, эльф
 Дэвид Бак — Гимли, гном
 Питер Вудторп — Голлум, существо, бывший хоббит
 Фрезер Керр — Саруман, волшебник
 Филип Стоун — Теоден, король Рохана
 Майкл Дикон — Грима Червеуст, его советник
 Андре Морелль — Элронд, король эльфов
 Алан Тилверн — Барлиман, трактирщик
 Анетт Кросби — Галадриэль, королева эльфов
 Джон Вестбрук — Фангорн, хранитель леса

Награды 
 В 1980 году мультфильм участвовал в кинофестивале в Джиффони (ит.), победил и получил награду Golden Gryphon (Золотой Грифон).

Примечания

Ссылки 
 The Lord of the Rings на официальном сайте Ральфа Бакши
 Кадры из фильма

Мультфильмы Ральфа Бакши
Рисованные мультфильмы США 1978 года
Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Экранизации произведений Джона Рональда Руэла Толкина
Сиквелы мультфильмов
Сюрреалистические фильмы
Незаконченные фильмы
Полнометражные мультфильмы Великобритании
Рисованные мультфильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1978 года
Полнометражные мультфильмы Испании
Рисованные мультфильмы Испании
Фильмы Испании 1978 года